nhw – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl huaxteca occidentale